

Wydarzenia 

 rozkwit twórczości poetyckiej Teokryta, Kallimacha i Herondasa (data sporna lub przybliżona)
 Antioch I Soter z dynastii Seleucydów pokonuje celtów w tzw. "Bitwie słoni" na terenie dzisiejszej Turcji.

Urodzili się 
 Hazdrubal Starszy, kartagiński wojskowy

Zmarli 
 Epikur, filozof grecki

 Euklides, grecki matematyk